P4 – operator sieci telefonii komórkowej
 Opel P4 – samochód osobowy
 Peugeot P4 – francuski wojskowy samochód terenowy
 Rover P4 – seria luksusowych samochodów osobowych
 Pilatus P-4 – szwajcarski samolot
 Walther P4 – niemiecki pistolet
 P4 (Pentium 4) – procesor firmy Intel
 P4 (Kerberos) – księżyc Plutona